Cucerzan este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alina Cucerzan (n. 1974), atletă română
 Horea Cucerzan (1938-2021), pictor român

Nume de familie românești